Alen (vis), een orde van straalvinnigen
Alen (plaats), een plaats in Indonesië